Esistono più comuni francesi con questo nome

 Clion – Charente Marittima
 Clion – Indre